Kudrjawzewo () ist ein russischer Ortsname:
 Kudrjawzewo (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Kudrjawzewo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Kuglacken, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Kudrjawzewo (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Kudrjawzewo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Kudrjawzewo (Twer, Konakowo), Dorf im Rajon Konakowo, Oblast Twer
 Kudrjawzewo (Twer, Selischarowo), Dorf im Rajon Selischarowo, Oblast twer
 Kudrjawzewo (Wladimir, Koltschugino), Dorf im Rajon Koltschugino, Oblast Wladimir
 Kudrjawzewo (Wladimir, Sudogda), Dorf im Rajon Sudogda, Oblast Wladimir
 Kudrjawzewo (Wladimir, Wjasniki), Dorf im Rajon Wjasniki, Oblast Wladimir
 Kudrjawzewo (Wolgograd, Nowlenskoje), Dorf in der Landgemeinde Nowlenskoje, Rajon Wolgograd, Oblast Wolgograd
 Kudrjawzewo (Wolgograd, Semjonskoje), Dorf in der Landgemeinde Semjonskoje, Rajon Wolgograd, Oblast Wolgograd